Фердинанд може да се отнася за:

 Фердинанд I Български, княз и цар на България (1887–1918)
 Трима императори на Свещената Римска империя:
 Фердинанд I (1503–1564)
 Фердинанд II (1578–1637)
 Фердинанд III (1608–1657)
 Седем крале на Кастилия и Испания
 Фердинанд I (1000-1065)
 Фердинанд II (?-1188)
 Фердинанд III (1199-1252)
 Фердинанд IV (1285-1312)
 Фердинанд V (1453-1516), крал на Арагон като Фердинанд II и на Неапол като Фердинанд III
 Фердинанд VI (1712-1759)
 Фердинанд VII (1784-1833)
 Фердинанд I (1793-1875), император на Австрия
 Двама крале на Арагон
 Фердинанд I (1379-1416)
 Фердинанд II (1453-1516), крал на Испания като Фердинанд V и на Неапол като Фердинанд III
 Четирима крале на Неапол
 Фердинанд I (1424-1494)
 Фердинанд II (1469-1496)
 Фердинанд III (1453-1516), крал на Арагон като Фердинанд II и на Испания като Фердинанд V
 Фердинанд IV (1751-1825)
 Фердинанд (1865-1927), крал на Румъния
 Фердинанд (?-?), херцог на Курландия
 Градове в САЩ
 Фердинанд (Айдахо)
 Фердинанд (Индиана)
 старо наименование на Монтана